Personen
 Piet Steenkamp (1925-2016), Nederlands politicus en hoogleraar
 Pieter Steenkamp (1791-1861), Nederlands burgemeester
 Pieter Willem Steenkamp (1840-1914), Nederlands brandweercommandant en hoofdcommissaris
 Reeva Steenkamp (1983-2013), Zuid-Afrikaans fotomodel (doodgeschoten)
 Thomas Steenkamp (1955), Nederlands burgemeester

 Overig
 Steenkamp (natuurgebied), natuurgebied Nationaal Landschap Winterswijk